Une enquête est une opération qui a pour but la découverte de faits, l'amélioration des connaissances ou la résolution de doutes et de problèmes. Concrètement, il s'agit d'une recherche poussée d'informations, avec le but de l'exhaustivité dans la découverte des informations inconnues au début de l'enquête et parfois la volonté de publication des informations collectées.

Origine 
Le terme  (du grec ancien ίστοϱέων) donné le dérivé . En effet, tout au long de l'Antiquité, de nombreux historiens, tels que Hérodote et Thucydide, consacraient une grande partie de leur vie à enquêter afin de raconter l'Histoire. Même si Hérodote privilégiait l'enquête sur place et les conversations alors que Thucydide privilégiait la prise de notes et la recherche de preuves concrètes, tous deux avaient ce même but.

Journalisme 
Le journalisme d'enquête est un genre journalistique qui se caractérise par la durée de travail sur un même sujet et par des recherches approfondies.

Justice 
 Une enquête de police est l'ensemble des investigations relatives à la commission d'une infraction accomplies par le corps de la .
 Dans le système de common law, une enquête est une procédure judiciaire surtout menée pour déterminer la cause de la mort d'une personne.

Psychologie 

En psychologie, une enquête est le recueil de données qui seront exprimées sous une forme statistique.

Œuvres

Livres 
Enquête (en grec ancien Ἱστορίαι) ou Histoires, le principal ouvrage d'Hérodote ;
L'enquête, le treizième album de la série de bande-dessinée XIII de William Vance et Jean Van Hamme ;
Les enquêtes sociologiques, Théories et pratique, Rodolphe Ghiglione, Benjamin Matalon.
L'Enquête, roman de Philippe Claudel.

Télévision 

Enquête, émission de télévision québécoise de journalisme d'enquête ;

France :
Complément d'enquête, magazine de télévision d’investigation.
Cash investigation (France 2).

Cinéma 
 L'Enquête (L'istruttoria), film italien d'Enrico Guazzoni sorti en 1914.
 L'Enquête (Sylvia), film américain sorti en 1965.
 L'Enquête (L'inchiesta), film italien sorti en 1986. 
 Contre-enquête, film français sorti en 2007.
 L'Enquête, film américain sorti en 2009.
 L'Enquête, film de Vincent Garenq produit en 2014.

Revue 
 Enquête,  initialement publiée sous le titre Enquête. Cahiers du Cercom, est une revue scientifique d'histoire.

Articles connexes 
 Enquête d'opinion
 Enquête de police
 Enquête de moralité
 Enquête publique, Enquête publique en France
 Enquête civile
 Enquête préliminaire en procédure pénale française
 Enquête sociale, dans le cadre d'une procédure de divorce
 La section "La recherche des sources" de l'article Méthodologie historique.
 Entretien clinique
 Journalisme d'enquête

Notes et références